Ка́рлос Умбе́рто Кассе́ли Гарри́до (; 5 июля 1950, Сантьяго) — чилийский футболист, инсайд. 

По мнению официального сайта клуба «Коло-Коло», является идолом болельщиков и одним из величайших футболистов в истории своей страны. Участник двух чемпионатов мира: 1974 и 1982. Кассели является первым футболистом, получившим красную карточку в матче чемпионата мира. 5-кратный чемпион Чили в составе «Коло-Коло». Лучший футболист Кубка Америки 1979 года.

Карьера

Клубная 
Карлос Кассели дебютировал в составе «Коло-Коло» в 1967 году в матче против уругвайского «Пеньяроля». 30 июля того же года он дебютировал в чемпионате Чили в матче против «Сантьяго Морнинг». Цвета «Коло-Коло» Кассели защищал в общей сложности на протяжении 15 сезонов. В составе «Коло-Коло» Кассели провёл 324 официальных матча, из них 288 в чемпионате, стал 5-кратным чемпионом Чили, 3-кратным обладателем Кубка Чили, а также финалистом Кубка Либертадорес 1973 года. Помимо этого Кассели является 3-кратным лучшим бомбардиром чемпионата Чили, и лучшим бомбардиром Кубка Либертадорес 1973. После военного переворота в Чили Кассели, не скрывающий своих левых политических взглядов, принял предложение президента испанского клуба второго дивизиона «Леванте» Мануэля Грау Торральбы и перебрался в Испанию. В своём дебютном сезоне 1973/74 Кассели забил 15 мячей, что однако не спасло «Леванте», который занял 19-е место и вылетел в третий дивизион. Сезон 1974/75 Леванте закончил на втором месте, что не давало права подняться обратно во второй дивизион, однако Кассели заметили в «Эспаньоле». В каталонском клубе Кассели провёл 3 сезона, проведя в общей сложности в высшем дивизионе 46 матчей и забив 20 голов. Закончил карьеру Кассели в 1986 году в эквадорском клубе «Барселона» из города Гуаякиль.

В сборной 
В сборной Чили Кассели дебютировал 28 мая 1969 года в товарищеском матче со сборной Аргентины, завершившимся со счётом 1:1, после чего на протяжении 16 лет являлся её ключевым игроком. В составе сборной Кассели принял участие в двух чемпионатах мира 1974 и 1982 годов и стал финалистом Кубка Америки 1979 года, на том же турнире его признали лучшим игроком. Кассели является первым футболистом, получившим красную карточку в матче чемпионата мира, это удаление произошло на чемпионате 1974 года в матче против сборной ФРГ. Свой последний матч за сборную Кассели сыграл против сборной Бразилии 21 мая 1985 года, тот матч чилийцы выиграли со счётом 2:1, а сам Кассели отметился забитым голом. Всего же за сборную Кассели сыграл 47 официальных матчей, в которых забил 27 голов.

Итого: 47 матчей / 27 голов; 20 побед, 12 ничьих, 15 поражений.

Достижения

Командные 
  Сборная Чили
 Серебряный призёр Кубка Америки: 1979
 Обладатель Кубка Карлоса Диттборна: 1973

  «Коло-Коло»
 Чемпион Чили (5): 1970, 1972, 1979, 1981, 1983
 Серебряный призёр чемпионата Чили (2): 1973, 1982
 Бронзовый призёр чемпионата Чили (3): 1967, 1980, 1985
 Обладатель Кубка Чили (3): 1981, 1982, 1985
 Финалист Кубка Чили (2): 1979, 1980
 Финалист Кубка Либертадорес: 1973

  «Барселона» (Гуаякиль)
 Серебряный призёр чемпионата Эквадора: 1986

Личные 
 Лучший футболист Кубка Америки: 1979
 Номинант на звание лучшего футболиста Южной Америки (3): 1973, 1974, 1979
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес: 1973 (9 голов)
 Лучший бомбардир чемпионата Чили (3): 1979 (20 голов), 1980 (26 голов), 1981 (20 голов)

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль игрока на worldfootball.net
 Статистика матчей за сборную Чили на сайте solofutbol.cl 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Леванте»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль